Алекса́ндр Степа́нович Я́ковлев:
 Яковлев, Александр Степанович (1886—1953) — советский писатель, прозаик и журналист, корреспондент, революционер.
 Яковлев, Александр Степанович (1923—1946) — полный кавалер ордена Славы.